Фенцик:

 Фенцик Степан — закарпатський політичний діяч москвофільського напряму.
 Фенцик Євген Андрійович — закарпатський освітній діяч і письменник.